Жерар Ленорман ( 1945) — французький співак.
 Луї-Себастьян Ленорман (1757—1837) — французький фізик, винахідник і піонер в області стрибків з парашутом.
 Марі Ленорман (1772—1843) — французька віщунка й ворожка.
 Франсуа Ленорман (1837—1883) — французький ассіріолог, антрополог, археолог, історик, мистецтвознавець, нумізмат та бібліотекар.
 Шарль Ленорман (1802—1859) — французький археолог і нумізмат.